Хадаги (кайт. Хаӏдаӏгъи, ) — село в Кайтагском районе Дагестана.

География 
Село Хадаги расположено на высоте 482 метра над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Джинаби, Карацан, Кулегу, Джибахни, Рука.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кайтагского района